Strada nazionale 9 – strada statale in Argentina
Strada nazionale 9 – strada statale in Cambogia
Strada nazionale 9 – strada statale in Francia
Strada nazionale 9 – strada statale in Marocco
Strada nazionale 9 – strada statale in Paraguay
Strada nazionale 9 dell'Isonzo – ex strada statale nel Regno d'Italia